Hradečný je příjmení, jež nosí více osobností:

 Bohumil Hradečný (7. února 1876, Prostějov – 21. srpna 1960, Praha) – malíř, ilustrátor, autor práce o alchymii a překladatel z němčiny
 Otakar Hradečný (26. ledna 1905, Olomouc – 30. října 1983, Praha) – Inženýr elektrotechnik, sběratel, publicista a redaktor, práce o ex libris Karla Svolinského, pořadatel výroční zprávy spolku sběratelů ex libris
 Pavel Hradečný (30. října 1938, Brno – 17. června 2006) – PhDr., CSc., historik, balkanista
 Tomáš Hradečný (* 20. prosince 1969) – architekt, vysokoškolský učitel